Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma si è ritirata in finale contro Simona Halep sul punteggio di 6-0, 2-1 in favore dell'avversaria.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (campionessa)
  Karolína Plíšková (finale, ritirata)
  Sofia Kenin (secondo turno)
  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno) 
  Johanna Konta (terzo turno)
  Petra Martić (secondo turno)

  Garbiñe Muguruza (semifinale)
  Elena Rybakina (terzo turno)
  Elise Mertens (quarti di finale)
  Markéta Vondroušová (semifinale)
  Alison Riske (primo turno) 
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Donna Vekić (primo turno)

Qualificate 

  Misaki Doi (primo turno)
  Anna Blinkova (terzo turno)
  Kaja Juvan (primo turno)
  Arantxa Rus (secondo turno)

  Aliona Bolsova (secondo turno)
  Dar'ja Kasatkina (ritirata, terzo turno)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Danka Kovinić (terzo turno)

Wildcard 

  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)
  Jasmine Paolini (secondo turno)

  Venus Williams (primo turno)
  Vera Zvonarëva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2020